CGF est un sigle composé des trois lettres C, G et F qui peut faire référence à :
 Centre généalogique du Finistère ;
 CGF, un fabricant de casques de moto.

CGF est un code qui peut faire référence à :
 , dans l'Ohio, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports